C18H29NO3 – formula molecolare del betaxololo
C18H29NO3 – formula molecolare del butamirato
C18H29NO3 – formula molecolare della diidrocapsaicina

Formule molecolari